Боемунд II Антиохијски (1108—1130) је био син Боемунда Тарентског и Констанце Француске и владар Кнежевине Антиохије од 1111. године до своје смрти.

Биографија 

Јерусалимски краљ Балдуин II је оженио четрнаестогодишњег Боемунда II својом ћерком Алисом Антиохијском како би обезбедио верност ове важне крсташке државе. Боемунд је био веома оптерећен успесима свога оца и желео је да га у томе достигне. Одмах по доласку је тражио од Жосцелина од Куртенеа вазалну заклетну. Жосцелин, већ остарео у многим биткама, дубоко се увредио овим захтевом и отерао га из грофовије Едесе. Интервенција антиохијског патријарха спречила је продубљење сукоба. Учествовао је и у бици код Шазара. Погинуо је 1130. године приликом покушаја преузимања власти у Киликијској Јерменији. Наследио га је Ремон од Поатјеа.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 1108.
Умрли 1130.
Крсташи
Кнежеви Антиохије
Династија Отвил